Блестя́нки
 Блестянки () — семейство насекомых отряда жесткокрылых.
 Осы-блестянки () — семейство отряда перепончатокрылых.
 Блестянки () — семейство птиц отряда дятлообразных; то же, что якамары.

Примечания